Der SsangYong Musso (in Österreich SsangYong Rexton Sports) ist ein Pick-up-Modell des südkoreanischen Automobilherstellers SsangYong.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug als Nachfolgemodell des SsangYong Actyon Sports auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018. Seit Juli 2018 ist der Musso im Handel. Bereits zwischen 1993 und 2005 wurde ein SsangYong Musso gebaut. Technisch basiert der Pick-up auf dem 2017 eingeführten SsangYong Rexton. Er ist vorerst nur mit Doppelkabine erhältlich. Auf dem 89. Genfer Auto-Salon im März 2019 wurde der Musso Grand mit einer um 31 Zentimeter verlängerten Ladefläche vorgestellt. 2022 folgte eine Modellpflege.

Technische Daten 
Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 2,2-Liter-Dieselmotor mit 133 kW (181 PS). Mit dem Facelift wurde die Leistung auf 149 kW (202 PS) erhöht. Der Zweiliter-Ottomotor aus dem Rexton ist im Musso nicht erhältlich.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Utilities
Pick-up
Musso (2018)